Татьяна Соломатина
 Соломатина, Татьяна Юрьевна (род. 1971) — российская писательница, автор художественной «медицинской» прозы.
 Соломатина, Татьяна Васильевна (род. 1956) — врач, депутат Государственной думы от Томской области.